Nicetes Coniates o Nicetes Acominat, historiador romà d'Orient.
 Nicetes Ardiaca, religiós i escriptor romà d'Orient.
 Nicetes Bizantí, monjo i escriptor romà d'Orient.
 Nicetes Eugenià, poeta romà d'Orient del 
 Nicetes Jordi, escriptor eclesiàstic romà d'Orient 
 Nicetes Maronita, arquebisbe de Tessalònica.
 Nicetes de Nicea, religiós i escriptor romà d'Orient 
 David Nicetes Paflagó, conegut simplement com a Nicetes Paflagó, bisbe romà d'Orient 
 Nicetes Pectorat o Nicetes Estetat, religiós i escriptor romà d'Orient
 Nicetes Retor, religiós romà d'Orient.
 Nicetes de Scutari, religiós romà d'Orient 
 Nicetes Seide, religiós romà d'Orient.
 Nicetes de Serres, arquebisbe de Serres.
 Nicetes de Tessalònica, arquebisbe de Tessalònica.
 Niceti o Nicetes, bisbe de la ciutat anomenada Civitas Romatiana o Remessilanesis
 Nicees o Nicetes, bisbe d'Aquileia (454-485)
 Nicetes (metge), metge grec
 Nicetes (cosí d'Heracli), governador d'Egipte